La Serie A 1985–86 fue la 84ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 54ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su 22° scudetto.

Clasificación 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Equipos 
!width=40|Pts
!width=40|PJ 
!width=40|PG 
!width=40|PE 
!width=40|PP 
!width=40|GF 
!width=40|GC     
!width=40|+/-
!width=110|Comentarios
|-style="background: #90EE90;"
|  1.
|align="left"|Juventus (C)
| 45
| 30
| 18
| 9
| 3
| 43
| 17
| +26
| Copa de Campeones de Europa
|-style="background: #FFFA00;"
|  2.
|align="left"|Roma
| 41
| 30
| 19
| 3
| 8
| 51
| 27
| +24
|Recopa de Europa
|-style="background: #97DEFF;"
|  3.
|align="left"|Napoli
| 39
| 30
| 14
| 11
| 5
| 35
| 21
| +14
|rowspan="4" style="text-align:center" | Copa de la UEFA
|-style="background: #97DEFF;"
|  4.
|align="left"|Fiorentina
| 33
| 30
| 10
| 13
| 7
| 29
| 23
| +6
|-style="background: #97DEFF;"
|  5.
|align="left"|Torino
| 33
| 30
| 11
| 11
| 8
| 31
| 26
| +5
|-style="background: #97DEFF;"
|  6.
|align="left"|Internazionale
| 32
| 30
| 12
| 8
| 10
| 36
| 33
| +3
|-
|  7.
|align="left"|Milan
| 31
| 30
| 10
| 11
| 9
| 26
| 24
| +2
|-
|  8.
|align="left"|Atalanta
| 29
| 30
| 7
| 15
| 8
| 27
| 26
| +1
|-
|  9.
|align="left"|Como
| 29
| 30
| 7
| 15
| 8
| 32
| 32
| 0
|-
|  10.
|align="left"|Verona
| 28
| 30
| 9
| 10
| 11
| 31
| 40
| -9
|-
|  11.
|align="left"|Sampdoria
| 27
| 30
| 8
| 11
| 11
| 27
| 25
| +2
|-
|  12.
|align="left"|Avellino
| 27
| 30
| 9
| 9
| 12
| 28
| 38
| -10
|-
|  13.
|align="left"|Udinese
| 25
| 30
| 6
| 13
| 11
| 31
| 37
| -6
|-style="background:#FFCCCC"
|  14.
|align="left"|Pisa
| 23
| 30
| 5
| 13
| 12
| 27
| 40
| -13
|rowspan="3"| Descenso a la Serie B
|-style="background:#FFCCCC"
|  15.
|align="left"|Bari
| 22
| 30
| 5
| 12
| 13
| 18
| 31
| -13
|-style="background:#FFCCCC"
|  16.
|align="left"|Lecce
| 16
| 30
| 5
| 6
| 19
| 23
| 55
| -32
|}

Resultados

Bibliografía 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 RSSSF 

1986
Fútbol en Italia en 1985
Fútbol en Italia en 1986